Anfótero - na Química, uma substância que pode se comportar como ácido ou base
Ou ainda:
Anfótero (filho de Alcmeão) - personagem da mitologia grega
Anfótero (troiano) - personagem da Ilíada
Anfótero (almirante) - almirante de Alexandre, o Grande

Desambiguação